2 miejscowości w Polsce:
 Zapadłe – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Koczała
 Zapadłe – osada w woj. pomorskim, w pow. słupskim, w gminie Ustka